Farní rada může být:

 farní pastorační rada v římskokatolické církvi
 presbyterstvo (staršovstvo) v některých nekatolických církvích